Виера — испанская фамилия.

Известные носители 
 Виера, Алессандро (род. 1977) — бразильский футболист и игрок в мини-футбол.
 
 
 Виера, Сантьяго (род. 1998) — уругвайский футболист.
 Виера, Себастьян (род. 1983) — уругвайский футболист.
 Виера, Хонатан (род. 1989) — испанский футболист.
 Виера, Юсниер (род. 1982) — кубино-американский математик, феноменальный счётчик, мировой рекордсмен в области устного календарного исчисления.

Другие значения 
 «Вьера» — футбольный стадион в городе Монтевидео (Уругвай).